WSV (Apeldoorn), een omnisportvereniging uit Apeldoorn
 Watersportvereniging de Eendracht te Bunschoten-Spakenburg
 Wuppertaler SV, Duitse voetbalclub
 DSV Leoben, op 1 februari 1928 opgericht als des Werkssportverein Donawitz